În fonetică, se numesc consoane faringale acele consoane pronunțate cu ajutorul limbii care se ridică spre faringe. Ele reprezintă una din categoriile de sunete clasificate după locul de articulare.

În limba română standard nu există consoane faringale. Acestea sunt întâlnite în limbi precum somaleza.

Faringală, Consoană